Il singolare del WTA German Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Steffi Graf era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Amanda Coetzer.

Mary Joe Fernández ha battuto in finale 6–4, 6–2 Mary Pierce.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

WTA German Open 1997